Дми́трий Серге́ев:
 
 Сергеев, Дмитрий Валерьевич (род. 1973) — советский и российский хоккеист.
 Сергеев, Дмитрий Васильевич (1939—2016) — советский хозяйственный и российский государственный деятель, генеральный директор ЛОМО (1986—1992).
 Сергеев, Дмитрий Гаврилович (1922—2000) — русский советский писатель.
 Сергеев, Дмитрий Игоревич (род. 1974) — российский хоккеист.
 Сергеев, Дмитрий Николаевич (род. 1968) — советский и российский дзюдоист.
 
 Сергеев, Дмитрий Степанович (1922—2003) — Герой Советского Союза.